Совхозный сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Совхозный сельский округ Ракитянского района (до 2008 года)

Московская область 

 Совхозный сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2006)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Совхозный сельский округ Акжарского района